Eusthenia är ett släkte av bäcksländor. Eusthenia ingår i familjen Eustheniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Eusthenia